Hohe See steht für:
 Hohe See, Seerechtsbegriff
 Offshore-Windpark Hohe See, geplanter deutscher Offshore-Windpark 

Siehe auch:
 Hochsee
 Hoher See, See in Zemitz, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Laurel und Hardy: Auf hoher See, US-amerikanischer Film von Gordon Douglas (1940)
 Die Olsenbande auf hoher See, dänischer Film von Jørgen Lerdam (2013)
 Passagier 23 – Verschwunden auf hoher See
 Monty Python auf hoher See
 Hohes Meer